Магала () — передмістя, слобода.

 Магала (Новоселицький район)
 Магала (Дубесарський район)
 Магала (лиман)
 Магала (роз'їзд)

Див. також 
 Махала